La masse à vide en ordre d'exploitation (en anglais : Operating empty weight ou OEW) d'un avion ou hélicoptère est sa masse incluant l'appareil et l'équipage mais pas sa charge utile (passagers et fret), ni le carburant.

En Automobile, on parle de masse à vide.

Aérodynamique appliquée à l'avion